Keyhole Markup Language (wordt gebruikt door Google Earth)
KiSS Markup Language